

Musica 
 The Southern Gothic – gruppo musicale statunitense
 Southern Gothic – album dei Constellations del 2010

Altro 
 Gotico sudista (Southern Gothic) – genere letterario statunitense
 Southern Gothic – film del 2007 diretto da Mark Young